Rilong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rilong (socken i Kina, lat 28,70, long 99,20), Sichuan, 
 Rilong (socken i Kina, lat 30,99, long 102,83), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar